Pamela steht für:

 Pamela (Roman), Briefroman von Samuel Richardson (1740)
 Pamela (Vorname), weiblicher Vorname
 (1243) Pamela, Asteroid des Hauptgürtels
 Pamela, Nutzlast zur Messung kosmischer Teilchenstrahlung, siehe Resurs-DK1
 Pamela, Verfahren zum Einschluss hochradioaktiver flüssiger Abfälle in Glas, siehe Verglasungsanlage